Зами́р Наби́евич Кабу́лов (род. 22 июня 1954 в Узбекской ССР) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Афганистане (2004—2009 гг.).

Биография 
В 1977 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Владеет персидским и английским языками.

C 1977 года — на дипломатической службе, работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД СССР и МИД России и за рубежом, в том числе в составе советско-афганской пограничной комиссии, в которую входили представители Генштаба и МИД.
 1979—1983 гг. — работал в посольстве СССР в Иране.
 1983—1987 гг. — второй секретарь посольства СССР в Афганистане (Кабул).
 1987—1991 гг. — работал в центральном аппарате МИД и в Дипломатической академии.
 1991—1992 гг. — советник посольства в Афганистане, затем в посольстве в Пакистане.
 В 1995 году участвовал в переговорах с движением Талибан об освобождении российского экипажа Ил-76, который оказался в плену в Кандагаре.
 В конце 1990-х годов несколько лет работал старшим политическим советником в миссии ООН, которая занималась Афганистаном.
 1998—2004 гг. — заместитель директора Третьего департамента Азии МИД России, специальный представитель министра иностранных дел на переговорах в Бонне по Афганистану.
 17 февраля 2004 — 21 сентября 2009 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Переходном Исламском Государстве Афганистан.
 С 2010 года — директор Второго департамента Азии МИД России.
 С 22 марта 2011 года — специальный представитель Президента Российской Федерации по Афганистану.
 С 17 мая 2011 года — член Коллегии МИД Российской Федерации.

Награды 
 Орден Александра Невского (30 марта 2020 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу
 Орден Почёта
 Орден «За личное мужество»
 Орден Дружбы (2 октября 2003) «за большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации»
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (25 сентября 2014) — за значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (10 февраля 2004)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (28 июня 2006)
 Чрезвычайный и полномочный посол (12 июля 2010)

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Примечания

Ссылки 
 Потенциальные агрессоры//журнал «Власть» № 28 (781) от 21 июля 2008 года.
 Биография на сайте nasledie.ru

Дипломаты России
Послы Российской Федерации в Афганистане